Сезон 1937 стал для ЦДКА 3-м в чемпионате СССР по футболу. Из-за того, что клуб в прошлом сезоне занял последнее место в группе А, он был быть понижен в группу Б, но вскоре снова был возвращен в элитную группу. Сама элитная группа была расширена до 9 команд, однако даже так "армейцы" заняли последнее место, выиграв только 3 матча из 16. ЦСКА опять должен был покинуть высший дивизион, однако в следующем году, чемпионат был расширен до 26 команд.

Чемпионом третьего чемпионата СССР во второй раз стало московское Динамо, став тем самым первой командой, завоевавшей чемпионский дубль.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР (Группа Б)

Чемпионат СССР (Группа А)

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1937
ЦДКА Москва